Tao’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guangming (häradshuvudort), Jilin, 
 Tao'an (socken i Kina), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar